Cogny peut faire référence à :
 Cogny, commune française du Cher
 Cogny, commune française du Rhône
 René Cogny, (1904-1968) général français

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France